CFNM, sigle anglais de  (Femme vêtue, homme nu), qualifie les situations ou pratiques sexuelles qui mettent en présence un ou plusieurs hommes nus avec une ou plusieurs femmes habillées. 

Il décrit quelquefois un fantasme sexuel, masculin ou féminin, consistant en un scénario exhibitionniste ou fétichiste. 

La nudité exclusivement masculine peut aussi avoir lieu quand un homme se déshabille lors d'un  masculin. 

Dans les scénarios pornographiques, CFNM met souvent en scène la femme qui reste habillée 
dans un rôle de dominatrice par rapport à l'homme nu.

Voir aussi 
 CMNF

Pratique sexuelle en groupe
Nudité
Terminologie de la pornographie